Додсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Додсон, Джон (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Додсон, Дороти (1919—2003) — американская легкоатлетка.
 Додсон, Сара (1847—1906) — американская художница.
 Додсон, Эдди (1949—2003) — американский предприниматель и преступник.

См. также 
 Доусон